Свинуха:

 Свинуха — одно из названий рода грибов семейства свинушковых порядка болетовых (см. Свинушка).

Реки 
 Свинуха (приток Мачехи) — река в России, протекает в Волгоградской области.
 Свинуха (приток Татьянки) — река в России, протекает в Самарской области.
 Свинуха (приток Чагры) — река в России, протекает в Самарской области.
 Свинуха (приток Чёрной Калитвы) — река в России, протекает в Воронежской области.

Населённые пункты 
 Свинуха — до 1964 г. название деревни Заречье в Почепском районе Брянской области.
Свинуха — до 1962 г. название села Ясное Сеченовского района Нижегородской области.
Свинуха — до 1960 г. название села Подгорное в Мокшанском районе Пензенской области.
Свинуха — до 1960 г. название села Лесное в Балашовском районе Саратовкой области.